Гамбург (аеропорт)
 Гамбург (фільм)
 Гамбург (фільм, 1926) (В ім’я демократії / Червоне братерство / Історія однієї втечі) — фільм ВУФКУ (Одеса), реж. Володимир Баллюзек.
 Гамбурґ (фільм, 2011) — український короткометражний фільм режисера Володимира Тихого, частина альманаху «Україно, goodbye!».
 Гамбург (футбольний клуб) — німецький футбольний клуб із Гамбурга.

Гамбург — місто, штат Арканзас
 Гамбург — місто, штат Айова
 Гамбург — місто, штат Міннесота
 Гамбург — місто, штат Нью-Джерсі
 Гамбург — місто, штат Нью-Йорк
 Гамбург — місто, штат Пенсільванія
 Гамбург — місто в окрузі Марафон, штат Вісконсин
 Гамбург — місто в окрузі Вернон, штат Вісконсин
 Гамбург — селище, штат Іллінойс
 Гамбург — селище, штат Нью-Йорк

 Гамбург Агнеса Михайлівна — радянський український медик, доктор медичних наук, професор.
 Гамбург Борис Михайлович — канадський віолончеліст та музичний педагог російського походження.
 Клемент Гамбург — канадський піаніст російського походження. 
 Гамбург Михайло Климентійович — російсько-канадський піаніст та музичний педагог. 
 Гамбург Юхим Абрамович — радянський і російський режисер-мультиплікатор. Заслужений митець РРФСР (1986). 
 Ян Гамбург — канадський скрипаль російського походження.